Табат:

 Табат — горно-таёжная река Хакасии.
 Табат — село в Бейском районе Хакасии.